As lutas da categoria de peso mosca masculino (–51 kg) do boxe nos Jogos Olímpicos de Verão de 1968 foram disputadas entre os dias 14 e 26 de outubro na Cidade do México.

Calendário

Resultados 

Médio masculino